Агарино — название населённых пунктов в Московской области России:

 Агарино — деревня в Серпуховском районе.
 Агарино — деревня в Ступинском районе.